Eichwald bezeichnet:

 eine veraltete Bezeichnung für Eichenwald, Wald mit überwiegendem Anteil von Bäumen der Gattung Eichen

Ortsnamen:
 Eichwald (Schechen), Gemeindeteil von Schechen im Landkreis Rosenheim, Oberbayern
 Eichwald (Schönborn), Gemeindeteil von Schönborn (Niederlausitz) im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Eichwald (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Bamberg, Bayern
 Eichwald (Sachsenheim), Industriegebiet, Zweckverband und Wald der Stadt Sachsenheim im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Eichwald, eine Ortslage in Bettenhausen (Kassel), Hessen
 Eichwald, ein Waldgebiet in Kassel-Bettenhausen, siehe Bettenhausen (Kassel) #Erholungsgebiet Eichwald
 Eichwald, den deutschen Namen der Stadt Dubí, Tschechien
 Eichwald, den deutschen Namen der Gemeinde Chalampé im Kanton Illzach, Frankreich
 Eichwald, deutscher Name von Duby (Irschawa), Oblast Transkarpatien 
 Eichwald, ein fiktives Dorf, siehe Das weiße Band – Eine deutsche Kindergeschichte
 Zinken Eichwald, Ortsteil der Gemeinde Bühlertal, Baden-Württemberg

Eichwald ist der Familienname folgender Personen:
 Berthold Eichwald (1946–2018), deutscher Ökonom
 Håkan von Eichwald (1908–1964), schwedischer Dirigent und Komponist
 Karl Eduard Eichwald (1795–1876), deutsch-baltischer Naturforscher
 Maria Eichwald (*  1974), kasachisch-deutsche Balletttänzerin
 Michaela Eichwald (* 1967), deutsche Malerin

Siehe auch:

 Strandbad Eichwald, Freibad in Lindau (Bodensee)
 Aichwald (Begriffsklärung)
 Eichwald, MdB, Comedyserie
 Eichwalde (Begriffsklärung)
 Eichenwald
 Eichwäldchen